Revolution (Bobbejaanland), een overdekte achtbaan in pretpark Bobbejaanland
 Revolution (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in pretpark Six Flags Magic Mountain